Radoševići est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Radoševići, un village situé dans la municipalité de Srebrenica et dans la République serbe de Bosnie ;
Radoševići, un village situé dans la municipalité de Vareš, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Radoševići, une localité située dans la municipalité de Vrbovsko, comitat de Primorje-Gorski Kotar.